Weitnauer ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Weitnauer (1916–1984), Schweizer Diplomat
 Alfred Weitnauer (1905–1974), deutscher Schriftsteller und Historiker
 Hermann Weitnauer (1910–1999), deutscher Rechtswissenschaftler
 Jürg Weitnauer (* 1955), Schweizer Ruderer
Louise Weitnauer (1881–1957), Schweizer Malerin, Zeichnerin und Lithographin
 Wolfgang Weitnauer (* 1954), deutscher Jurist 

Siehe auch:
 Weitenauer
 Weitnau